Ženská dvouhra Volvo Car Open 2021 probíhala v první polovině dubna 2021. Do singlové soutěže charlestonského tenisového turnaje hraného na zelené antuce nastoupilo padesát šest hráček. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla americká tenistka Madison Keysová. Ve druhém kole jí oplatila čtvrtfinálovou porážku z předchozího ročníku krajanka Sloane Stephensová, figurující na 57. místě žebříčku. 

Vítězkou se stala patnáctá nasazená, 23letá Ruska Veronika Kuděrmetovová, jež ve finále za 96 minut zdolala černohorskou 91. hráčku žebříčku Danku Kovinićovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Po lednové finálové porážce na Abu Dhabi Tennis Open získala na okruhu WTA Tour premiérový singlový titul. V probíhající sezóně se stala pátou šampionkou, která si připsala první trofej. V celém turnaji neztratila žádný set, což se v Charlestonu naposledy podařilo Sereně Williamsové v roce 2012. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum. Na žebříčku se posunula z 38. na 29. příčku. Po šesti esech ve finále se ujala vedení jejich průběžné statistiky v sezóně 2021, když se 130 zásahy předstihla o 3 esa Ashleigh Bartyovou.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Charleston Open
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021